Guglielmo, duca di Aquitania e conte d'Alvernia (m. 918)
Guglielmo, conte di Provenza (m. 1018)